Vaquera ist der Familienname folgender Personen:

 César Vaquera (* 1989), mexikanischer Straßenradrennfahrer
 Manuel Mireles Vaquera (1929–2021), mexikanischer Geistlicher, Prälat von El Salto